L’orogenèse ou orogénèse est le terme scientifique désignant l'ensemble des mécanismes de formation des montagnes
 Lorogenèse alpine est une des orogenèses du Cénozoïque. Elle est à l'origine de la ceinture alpine, et est encore en train de se dérouler.
 L’orogenèse cadomienne ou cycle cadomien est un cycle orogénique qui correspond à la période de formation de reliefs datant de la fin du Néoprotérozoïque (de ca. -750 Ma à ca. -540 Ma) jusqu'au début du Cambrien.
 Lorogenèse panafricaine, dite aussi orogenèse pan-Gondwanienne et orogenèse saldanienne, est une série d'événements orogéniques majeurs du Néoprotérozoïque relatifs à la formation des supercontinents du Gondwana et de la Pannotia, il y a environ 600 millions d'années.

On recense un grand nombre d'épisodes géologiques qualifiés d'orogenèse :
 orogénèse icartienne
 orogenèse calédonienne
 orogenèse hercynienne (ou varisque)
 orogenèse mayoumbienne
 orogenèse kibarienne
 orogenèse éburnéene
 orogenèse libérienne
 orogenèse léonienne
 orogenèse laramienne
 orogenèse brésilienne
 orogenèse cimmérienne
 orogenèse est-africaine 
 orogenèse de Sevier
 orogenèse du Nevada
 …